

Одая — село, Кіровоградська область, Голованівський район, Пушківська сільська рада
 Одая — селище, Вінницька область, Могилів-Подільська міська рада
 Одая — річка у Черкаській області, притока Канели

Одая () — село у Шолданештському районі
 Одая () — село у Ніспоренському районі

Див. також 
 Одаї
 Одея